Трансформърс: Отмъщението () е американски филм от 2009 г., продължение на „Трансформърс“ (2007).

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Синхронен дублаж

Източници

Външни препратки 
   

Филми от 2009 година
Американски научнофантастични екшъни
Филми на Майкъл Бей